Jaarsveld ist 

 der Name einer vormals selbstständigen Gemeinde der niederländischen Provinz Utrecht, siehe Jaarsveld
 der Name der vormaligen Hohen Herrlichkeit Jaarsveld

Jaarsveld ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Jacobus van Jaarsveld (* 1953), südafrikanischer Botaniker
 Floris Albertus van Jaarsveld (1922–1995), südafrikanischer Historiker
 Jelle van Jaarsveld (* 1988), niederländischer Volleyballspieler
 Sijme van Jaarsveld (* 1986), niederländischer Volleyballspieler
 Torsten van Jaarsveld (* 1987), namibischer Rugby-Union-Spieler